El término Spyro el Dragón puede referirse, en esta enciclopedia a:

 Spyro el Dragón, personaje protagonista de la saga.
 Spyro el dragón (videojuego), el primer videojuego de la serie.
 Spyro el dragón (franquicia), la franquicia de medios.

Véase también